Torneo Clausura 2010 puede referirse a:

 Torneo Clausura 2010 en Argentina.
 Torneo Clausura 2010 en Bolivia.
 Torneo Clausura 2010 en Chile.
 Torneo Clausura 2010 en Colombia.
 Torneo Clausura 2010 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2010 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2010 en Guatemala.
 Torneo Clausura 2010 en Honduras.
 Torneo Bicentenario 2010 en México.
 Torneo Clausura 2010 en Nicaragua.
 Torneo Clausura 2010 en Panamá.
 Torneo Clausura 2010 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2010 en Uruguay.
 Torneo Clausura 2010 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Apertura 2010,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2009,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2011,  desambiguación.